Can Serra i Pedró és un nucli de població del municipi de Castellbell i el Vilar, a la comarca del Bages, format per l'antiga colònia tèxtil de Can Serra (també coneguda per colònia Serramalera) i la caseria de Can Pedró. És situat al nord del terme, al pla de Sant Vicenç.

La colònia de Can Serra, la més petita de tot el municipi de Castellbell i el Vilar, és al marge esquerre del Llobregat, al nord del pont que connecta la carretera C-55 i l'autopista C-16 per damunt del riu. Can Pedró se situa al nord-est de Can Serra, a la dreta del torrent de Can Pedró, encaixonat entre l'autopista i la via de la RENFE.

És a mig camí de Sant Vicenç de Castellet i del Burés, a 1 km aproximadament de cadascuna d'aquestes localitats.

Descripció 
La colònia Serramalera era una colònia de petites dimensions, formada per una fàbrica de pisos amb parets de pedra, un bloc d'habitatges plurifamiliars per als obrers -una mica apartats de la fàbrica-, i una gran torre per als propietaris. El nom de can Serra prové de l'escurçament del nom del fundador de la colònia, Joan Serramalera.

Història 
El 1871, Marià Calsina va rebre l'autorització del Govern Civil per fer ús de 3.800 l/s d'aigua del Llobregat per moure una fàbrica tèxtil. Poc després, Marià Calsina i la seva esposa van vendre els terrenys per edificar la fàbrica segons les condicions de la concessió a l'industrial Joan Serramalera. Aquest va comprar la maquinària tèxtil necessària per fer funcionar la fàbrica a una societat anglesa, John Summer and Company, de Manchester, a través de John Massey Summer, un anglès empadronat a Barcelona. El cost d'aquesta maquinària fou de 42.813 duros, però Joan Serramalera no va poder satisfer la totalitat del deute, per la qual cosa va hipotecar la fàbrica i va buscar uns socis inversors, que van ser els germans Oller. Superats aquests entrebancs industrials, la fàbrica va desenvolupar una activitat industrial important fins a finals del . L'origen de la colònia cal situar-lo el 1883, quan va obtenir l'estatut de Colònia Agrícola i Industrial. En aquell moment també el van obtenir les colònies veïnes del Borràs i el Burés, i aquestes van ser les úniques colònies tèxtils del Bages que van poder beneficiar-se dels privilegis d'aquesta llei. L'any 1934 va patir un gran incendi. La fàbrica va contenir activitat industrial fins al 1992.

El 2006, a Can Serra i Pedró no hi havia cap resident fix censat.

Referències 

Can Serra i Padró
Serra